Видар:

 Видар — в скандинавской мифологии бог мщения и безмолвия, сын Одина и великанши Грид.
 Видар — футбольный клуб из Ставангера, Норвегия.